Callipodidae är en familj av mångfotingar. Callipodidae ingår i ordningen Callipodida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Callipodidae 38 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Callipodidae